Le nom de caserne des Récollets correspond à des édifices religieux liés aux frères Récollets et reconvertis en casernes à la suite de la Révolution française de 1789 :

France 
 Caserne des Récollets, à Versailles.
 Couvent des Récollets, à Ciboure.
 Couvent des Récollets, à Privas.
 Caserne des Récollets, à Saverne.

Canada 
 Église des Récollets de Montréal, au Québec.